Antigona může označovat:

Antigona je jméno několika postav v řecké mytologii:
 Antigona, řeckou mytologickou postavu, dceru thébského krále Oidipa a jeho matky a manželky Iokasté
 Antigona (dcera Eurytióna), řeckou mytologickou postavu, dceru Eurytióna a ženu Pélea
 Antigona Trojská, řeckou mytologickou postavu, dceru Láomedonta a sestru Priama

Antigona může také označovat:

V umění:
 Antigona (Sofoklés), divadelní hru od Sofokla
 Antigona (Eurípidés), divadelní hru od Eurípida
 Antigona (film), film natočený podle Sofoklovy hry
 Antigona (Anouilh), hra Jeana Anouilh
 Antigona (Cocteau), divadelní hra Jeana Cocteaua podle Sofokla
 Antigona (Robert Garnier), hra Roberta Garniera z roku 1580Robert Garnier's play (published and performed in 1580)
 Antigona (Brecht), hra Bertolta Brechta
 Antigonae, operathe operní adaptace mýtu od Carla Orffa
 Antigona Furiosa, hra Griseldy Gambaro
 Antigonai, opera Carlose Stelly
 Sinfonía de Antígona, symfonie č. 1 Carlose Cháveze
 Antigona (Mysliveček), italskou operu českého skladatele Josefa Myslivečka

V populární hudbě:
 Antigone (album), album skupiny Heaven Shall Burn
 Antigone Rising, dívčí rocková kapela
 Antigone Foster, australský zpěvák

Antigona může označovat:
 Antigone (planetka), planetka
 Antigone (Montpellier), část oblasti Montpellier, Francie
 Antigonia (Chaonia), archeologická lokalita, starořecké město, Albánie

Antigona je jméno:
Antigona Makedonská, šlechtična žijící ve 4. století př. n. l.
Antigona z Epyru, Pyrrhova žena
Antigone Kefala, moderní australská básnířka